Het ATP-toernooi van Sofia 2017 (met de officiële naam Garanti Koza Sofia Open) vond plaats van 6 tot en met 12 februari 2017 in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Er werd gespeeld op de hardcourtbinnenbanen van de Arena Armeec.

Enkelspel 
Titelverdediger was de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Hij verloor in de halve finales van David Goffin.

Thuisspeler Grigor Dimitrov won het toernooi hij versloeg David Goffin in de finale in de 2-sets

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigers in het dubbelspel waren de Nederlanders Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop - ze verloren echter meteen in de eerste ronde van de Britse broers Ken En Neal Skupski.

De titel ging uiteindelijk naar het ongeplaatste duo Viktor Troicki en Nenad Zimonjić uit Servië. Ze versloegen het Russische duo Michail Jelgin en Andrej Koeznetsov.

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Sofia
Sofia 2017